Пополь-Вух (кіче́: Popol Vuh, сучасне написання: Popol Wuj — «книга ради» або «книга суспільства») — священна книга Кіче́, одного з народів майя .
 К'ініч-Пополь-Холь (між 410 та 416— бл. 455) — ахав Шукуупа у бл.437 — 455 роках. 
 Доктор Пополь (фільм) «Доктор Пополь» (фр. «Docteur Popaul») — французький фільм режисера Клода Шаброля з Жаном-Полем Бельмондо у головній ролі.